Хоничёрч () — фамилия. Известные носители:

  — американский графический дизайнер, геймдизайнер, программист и писатель.
 Леннокс Хоничёрч (род.1952) — историк, писатель и политический деятель Доминики.